Dorph est un nom de famille porté par :

  (1831-1914), peintre danois,
 Bertha Dorph (1875-1960), peintre danoise,
  (1939-), diplomate suédoise,
  (1966-), romancier danois,
  (1862-1931), peintre danois,
  (1862-1950), architecte suédois.